Valporquero puede referirse a:

Divisiones administrativas

en España

Castilla y León

Provincia de León 
 Valporquero de Torío, localidad del municipio de Vegacervera.
 Val porquero de Rueda, localidad del municipio de La Ercina.